Гринвич има више значења:
 Гринвич (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Гринвич (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Гринвич (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Гринвич (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо